Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті Європи 1996 

Докладніше… 

Чемпіонат Європи з футболу 1996
Швейцарія 1996